Die Fußball-Landesliga Vorderpfalz 1949/50 war die fünfte Spielzeit der höchsten Amateur-Spielklasse in der Vorderpfalz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Landesliga war unterhalb der Gruppe Nord der damaligen 1. Liga Südwest angesiedelt. Der Südwestdeutscher Fußballverband änderte 1949 die Abgrenzung seiner Landesligen, dadurch wechselten vier Vereine aus der Landesliga Rheinhessen in die Landesliga Vorderpfalz. TuRa Ludwigshafen wurde Vorderpfalzmeister 1950 und stieg in die 1. Liga Südwest auf. Alemannia Worms, der TuS Jockgrim, der VfR Alsheim und die SG Vorwärts Osthofen stiegen aus der Landesliga ab.

Abschlusstabelle 

(RH):   Verein spielte 1948/49 in der Landesliga Rheinhessen

Literatur

Weblinks 

 Meister im Südwesten seit 1945, Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken

1949
Landesliga 1949
Landesliga Vorderpfalz 1949